Oppenheimer puede referirse a:

Personas 
 David Oppenheimer (1664-1736): rabino y escritor judío.
 Joseph Süß Oppenheimer (1689-1738), judío de la corte del duque de Württemberg.
 Franz Oppenheimer (1864-1943), sociólogo y economista político alemán.
 Max Mopp Oppenheimer (1885-1954), pintor austriaco.
 Robert Oppenheimer (1904-1967), físico estadounidense y director científico del proyecto Manhattan; conocido coloquialmente como «El padre de la bomba atómica».
 Stephen Oppenheimer (1947-), médico británico.
 Andrés Oppenheimer (1951-), periodista argentino naturalizado estadounidense.

Química 
Aproximación de Born-Oppenheimer, principio de la mecánica cuántica, creado por Max Born y Robert Oppenheimer.

Lugares 
Oppenheim, ciudad alemana.
Oppenheim, ciudad en el estado de Nueva York.

Cine 
 Oppenheimer, película biográfica de 2023 sobre Robert Oppenheimer del director Christopher Nolan.